Flaviopolis ist der Name mehrerer antiker Städte:

 eine Stadt in Paphlagonien, heute Gerede (Bolu)
 Titularbistum Flaviopolis, ein auf einen erloschenen Bischofssitz in dieser Stadt zurückgehendes Titularbistum
 eine Stadt in Kilikien, heute Kozan (Türkei)
 Flaviopolis (Lydien), Stadt in Lydien
 Colonia Flaviopolis, eine Stadt auf dem thrakischen Chersonesus, auch Aphrodisias genannt